Hearns ist der Familienname folgender Personen:
 Lise Hearns (* ?), irische Schauspielerin
 Thomas Hearns (* 1958), US-amerikanischer Boxer